Tây Hòa (Phú Yên)
 Tây Hòa (Đồng Nai)